Чемпіонат Казахстану з футболу 2005 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вперше здобув Актобе.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Кайрат взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Казахстану 2005. Переможець кубка Женіс-Астана не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.
2. Після закінчення сезону клуб Женіс-Астана змінив назву на Астана.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2005
Казахстан
2005 у Казахстані